Бергталь (с  — Горная долина) — название населённых пунктов:

Киргизия 

Бергталь — прежнее название села Рот Фронт Ысык-Атинского района Чуйской области.

Россия 
 Бергталь — прежнее название деревни Долиновка в Кошкинском районе Самарской области.

Украина 
 Бергталь — прежнее название села Сладководное в Розовском районе Запорожской области.
 Бергталь — прежнее название села Республика в Никольском районе Донецкой области.